Dja kan syfta på,

Djafloden – en gränsflod mellan Kamerun och Kongo-Brazzaville.
Dja faunareservat – ett världsarv i Kamerun.
Mont Dja– ett berg i Elfenbenskusten.